Stucchi è il plurale di stucco. Può anche riferirsi a:

Persone
Angelo Stucchi – calciatore italiano
Antonio Stucchi – astronomo amatoriale italiano
Giacomo Stucchi – politico italiano
Giovanni Battista Stucchi – partigiano e politico italiano
Giosuè Stucchi – calciatore italiano
Sandro Stucchi – archeologo italiano
Viviana Stucchi – insegnante italiana

Altro
Stucchi & C. – officina meccanica italiana produttrice di macchina da cucito, biciclette e veicoli a motore